Хлебная площадь — название городских площадей в ряде городов мира.

Площади 
 Хлебная площадь — площадь в Екатеринбурге.
 Хлебная площадь — площадь в Самаре.
 Хлебная площадь — бывшее название Театральной площади в Саратове.
 Хлебная площадь — площадь в городе Сызрань, Самарская область, Россия
 Хлебная площадь — площадь в Туле.
 Хлебная площадь — площадь в городе Чаплыгин, Липецкая область, Россия
 Хлебная площадь — площадь в городе Шадринск, Курганская область, Россия

 Хлебная площадь () — площадь в Тбилиси

Станции метро 
 Хлебная площадь — проектируемая станция метро в Самаре.

НП 
 Хлебная площадь — посёлок при станции Жёлтая, Саракташский район, Оренбургская область, Россия